Brüsszeli szerződés (1516) (december 3.), I. Miksa német-római császár és VIII. Henrik angol király csatlakozása a noyoni békeszerződéshez.
 Brüsszeli szerződés (1522) (február 7.), az ausztriai örökös tartományok felosztásáról, V. Károly német-római császár és öccse, Habsburg I. Ferdinánd főherceg között.
 Brüsszeli szerződés (1656), katonai szövetségi szerződés a Spanyol Birodalom és az emigráns II. Károly angol royalista hívei között.
 Brüsszeli szerződés (1701) XIV. Lajos francia király és V. Fülöp spanyol király valamint József Kelemen kölni hercegérsek, választófejedelem között
 Brüsszeli szerződés (1948), az Egyesült Királyság, Franciaország és a Benelux államok kölcsönös szociális, kulturális és kollektív katonai védelmi egyezménye.
 Brüsszeli szerződés (1965), „egyesítő szerződés” vagy „fúziós szerződés”, az ESZAK, az EGK és az Euratom végrehajtó intézményeinek egyesítéséről.
 Brüsszeli szerződés (1972), az Európai Közösség 1. kibővítéséről
 Brüsszeli szerződés (1975), az Európai Számvevőszék (Cour des comptes européenne) létrehozásáról.
 Brüsszeli szerződés (2011), Horvátország 2013-as felvételéről az Európai Unióba.

Lásd még
 Brüsszeli cukoregyezmény (1902), az európai cukoripar fő termelőinek egyezménye a cukortermelés és cukorexport szabályozásáról.